Supella är ett släkte av kackerlackor. Supella ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småkackerlackor
Supella

ca:Supella longipalpa
en:Brown-banded cockroach
fr:Blatte rayée
ru:Supella longipalpa